John Chandler kan syfta på:

 John Chandler (1762–1841), amerikansk politiker
 John Chandler (1806–1876), engelsk präst och psalmförfattare